Ву́лиця Грибоє́дова — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Дніпро.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Донецьк.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Запоріжжя.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Кривий Ріг.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Луганськ.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Луцьк.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Миколаїв.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Одеса.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Полтава.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Севастополь.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Сімферополь.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Ужгород.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Харків.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Херсон.
Вулиця Грибоєдова — вулиця в місті Чернігів.

Колишні назви:
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Покровська у місті Балта.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Зенітного полку у місті Біла Церква.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Варшавська у місті Ватутіне.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Георгія Нарбута у місті Вінниця.
Вулиця Грибоєдова — зникла вулиця в місті Київ, місцевість Звіринець.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Чорнобаївська у місті Ізмаїл.
Вулиця Грибоєдова — зникла вулиця в місті Київ, місцевість Караваєві дачі.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Івана Омелянюка у місті Ковель.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Коростишів.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Кузьми Скрябіна у місті Марганець.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Богдана Ступки у місті Павлоград.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Ступки у місті Свалява.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Василя Симоненко в місті Сокиряни.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Миколи Сікори в місті Хмельницький.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Ярослава Чалого в місті Черкаси.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Віталія Колодія у місті Чернівці.
Вулиця Грибоєдова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Шостка.